Aliste puede referirse a:

Aliste (también denominado Campo de Aliste) es una comarca española situada al noroeste de la provincia de Zamora.
Campo de Aliste es un espacio protegido por la Red Natura 2000 en la provincia de Zamora.
Aliste es un río español afluente del río del Esla.